Bracamontes es un apellido de origen español que puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Daniela Bracamontes, futbolista mexicana, hermana del "Diablo".
 David Bracamontes, futbolista mexicano, apodado el "Diablo", hermano de la anterior.
 Jacqueline Bracamontes, actriz y modelo mexicana.
 Jesús Bracamontes, entrenador mexicano de fútbol.
 Eva Bracamontes, artista urbana y diseñadora mexicana.
 Luis Enrique Bracamontes, ingeniero y político mexicano.
 Samia Bracamontes, actriz mexicana.
Gabriela Bracamontes